Теку́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Дё-Рив. Округ коммуны — Альби.

Код INSEE коммуны — 81294.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 560 км к югу от Парижа, в 50 км северо-восточнее Тулузы, в 19 км к юго-западу от Альби.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 882 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 530 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 403 были экономически активными, 127 — неактивными (показатель активности — 76,0 %, в 1999 году было 75,3 %). Из 403 активных работали 356 человек (205 мужчин и 151 женщина), безработных было 47 (20 мужчин и 27 женщин). Среди 127 неактивных 42 человека были учениками или студентами, 46 — пенсионерами, 39 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн